Rhipidistia, известен също като Dipnotetrapodomorpha, е клас ръкоперки, която включва четирикраки (Tetrapoda) и двойнодишащи риби (Dipnoi). По-ранни класификации отнасят Rhipidistia като подгрупа от клас Ръкоперки, състояща се от Porolepiformes и Osteolepiformes, определение, което сега се счита за остаряло. С подобряването на разбирането за гръбначните животни през последните няколко десетилетия сега се приема, че монофилетичния клас Rhipidistia включва изцяло подкласовете четирикраки и двойнодишащи риби.

Rhipidistia включва Porolepiformes и Dipnoi. Наличието на множество фосили на двойнодишащи риби е допринесло за множество еволюционни изследвания на тази група.

Връзки 
Кладограмата, представена по-долу, се основава на проучвания, съставени от Филип Жанвие и др. за уеб проекта Дърво на живота, и на изследванията на Суарц от 2012 г.

Източници

Външни връзки 

 Страница на palaeos.com
 Страница на таксономикон

Articles with 'species' microformats
Палеонтология
Костни риби